Termin  ima više značenja.

 (-)-Alfa-kuprenenska sintaza, enzim
 Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama